OGLE (Eksperyment Soczewkowania Grawitacyjnego (ang. The Optical Gravitational Lensing Experiment) – projekt naukowy mający na celu wykrywanie i obserwację zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego prowadzony za pomocą polskiego teleskopu w Las Campanas Observatory w Chile
 Ogle – miasto w Gujanie 

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 gmina Ogle  (ang. Ogle Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych:
 hrabstwo Ogle  (ang. Ogle County) – w stanie Illinois
W Wielkiej Brytanii:
 Ogle – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)